Coriolopsis — рід грибів родини Polyporaceae. Назва вперше опублікована 1905 року.

Класифікація 
До роду Coriolopsis відносять 81 видів:

Примітки

Джерела 
 Murrill, W.A. 1905. The Polyporaceae of North America: XI. A synopsis of the brown pileate species. Bulletin of the Torrey Botanical Club. 32(7):353-371 - P.358

Роди грибів
Трутовикові